<< 55-я Церемонии вручения 57-я >>

56-я церемония вручения Прайм-тайм премии «Эмми» () — главная телевизионная премия США, награждающая лучшие телепрограммы года, выходящие в прайм-тайм. Вручение премий состоялось 19 сентября 2004 года в Nokia Theatre в Лос-Анджелесе, а ведущим выступил Гарри Шендлинг.

Лауреаты и номинанты

Программы

Актёрские категории

Ведущие актёры

Актёры второго плана

Гостевые категории

Сценарии

Режиссура

См. также 
 Премия Гильдии киноактёров США (2004)
 Золотой глобус (2004)

Ссылки 
 Academy of Television Arts and Sciences website

2004
События 19 сентября
Сентябрь 2004 года
2004 год в Калифорнии
История Лос-Анджелеса
Телевизионные премии 2004 года